Németország
 Naumburg, város Hessen tartományban
 Naumburg, város Szász-Anhalt tartományban